Кавалла может означать:

 Кавалла — рыба семейства скумбриевых.

Топонимы
 Кавалла (библейский Неаполь) — город в Греции.
 Кавалли (река) — в Италии.

Прочее
  — две подводные лодки США, именуемые по названию рыбы.

См. также 
 Кавала (значения)